Centauri steht für:
 
 Centauri, Genitiv des Lateinischen Centaurus, Namensbestandteil der Sterne des Zentaur (Sternbild)
 Centauri, fiktive Rasse aus der TV-Serie Babylon 5, siehe Völker und Gruppierungen im Babylon-5-Universum #Centauri

Siehe auch:
 Alpha-Centauri (Sendereihe zur Astrophysik)
 Alpha Centauri (sonnennahes Dreifach-Sternsystem)

 Centaurium (Tausendgüldenkraut)
 Centaurus/Zentaur (Begriffsklärung)